Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993 – zawody w skokach narciarskich przeprowadzone w ramach Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993 w Falun pomiędzy 21 a 27 lutego 1993.

Rozegrane zostały trzy konkurencje – dwa konkursy indywidualne (na obiekcie K-115 i K-90) oraz jeden drużynowy na skoczni K-115. Oba obiekty, na których przeprowadzono konkursy mistrzostw świata znajdują się w kompleksie Lugnet. Po raz 39. skoczkowie narciarscy walczyli o medale mistrzostw świata.

W konkurencjach indywidualnych zwyciężyli: na skoczni dużej Norweg Espen Bredesen, a na skoczni normalnej Japończyk Masahiko Harada. Złoto w konkursie drużynowym wywalczyła reprezentacja Norwegii, która wystąpiła w składzie: Espen Bredesen, Bjørn Myrbakken, Helge Brendryen i Øyvind Berg.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-115 (21.02.1993)

Konkurs indywidualny na skoczni K-90 (27.02.1993)

Konkurs drużynowy na skoczni K-115 (23.02.1993)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1993 w sportach zimowych